Federico Salas ist der Name folgender Personen:

* Federico Salas Guevara (1950–2021), peruanischer Politiker
 Federico Salas Lotfe (* 1955), mexikanischer Botschafter